William Francisco Araujo Ogonaga (Quito, 5 de junho de 1979) é um futebolista equatoriano que atua como volante. Atualmente está no Club Unibolivar do Equador. Conquistou com a LDU os títulos da Copa Libertadores da América de 2008, da Copa Sul-Americana de 2009 e da Recopa Sul-Americana 2009 e 2010.

Títulos 
Copa Libertadores: 2008
Recopa Sul-Americana: 2009
Copa Sul-Americana: 2009
Recopa Sul-Americana: 2010
Campeonato Equatoriano de Futebol: 2010

Futebolistas do Equador
Futebolistas do Club Deportivo El Nacional
Futebolistas do Club Deportivo Cuenca
Futebolistas do Club Deportivo Espoli
Futebolistas do Manta Fútbol Club
Futebolistas da Liga Deportiva Universitaria (Quito)
Futebolistas do Club Técnico Universitario
Naturais de Quito